Cachoeiras de Macacu kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Cachoeiras de Macacu (ort), Rio de Janeiro, 
 Cachoeiras de Macacu (kommun), Rio de Janeiro, 

Robotskapade Brasilienförgreningar